Hrvatska
 Gornje Selo (Šolta), mjesto na otoku Šolti
 Gornje Selo (Opatija), naselje grada Opatije. 

BiH:
 Gornje Selo (Zavidovići, BiH)

Crna Gora:
 Gornje Selo (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja